De Scottish League Cup 2019–20 was de 74ste editie van het tweede prestigieuze bekertoernooi in Schotland, vanwege de sponsor beter bekend als de Betfred Cup. Het toernooi begon op 13 juli 2019 en eindigde op 8 december 2019 met de finale in Hampden Park onder leiding van scheidsrechter Willie Collum. Onder leiding van trainer-coach Neil Lennon won Celtic de beker voor de negentiende keer in de clubgeschiedenis. In de eindstrijd was de ploeg met 0-1 te sterk voor Rangers. Het enige doelpunt kwam op naam te staan van Christopher Jullien.

Schema

Zie ook
 Schotse voetbalbeker 2019/20
 Schots voetbalkampioenschap 2019/20

2020
Bekervoetbal 2019/20